Zlato hlorid se može odnositi na:

 Zlato(I) hlorid (zlato monohlorid), AuCl
 Zlato(I,III) hlorid (zlato dihlorid, tetrazlato oktahlorid), Au4Cl8
 Zlato(III) hlorid (zlato trihlorid, dizlato heksahlorid), Au2Cl6
 Hloroaurinska kiselina, HAuCl4 (srebrni zlato hlorid); ili njegove natrijumske soli, NaAuCl4 (zlato hlorid, natrijum zlato hlorid, žuto zlato hlorid)